Ważność w sensie prawnym – obowiązywanie aktu prawnego lub dokumentu
 Ważność w sensie filozoficznym – podstawowa kategoria i przedmiot aksjologii, pojęcie filozoficzne